Cinq-Septembre ou V-Septembre ou 5-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 5 septembre,   jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Cinéma 

 À Saint-Henri le cinq septembre, un film documentaire québécois de l'Office national du film du Canada réalisé par Hubert Aquin en 1962.

Odonymes 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Belgique : événements non connus.

En France, 
 Le , vers le début de la première Guerre mondiale : événements non connus.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Bataille du Larmont, prélude à la libération de Pontarlier par le  RTA de la  DIA et les FFI.
 Destructions, massacres et déportations à Rehaincourt et Champ-le-Duc dans les Vosges et à Hargnies dans les Ardennes.
 Autres dates et lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Cinq-Septembre » et « V-Septembre »

Graphie « 5-Septembre »

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 5 de Septiembre » ou « Cinco de Septiembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
05